„FF” se poate referi la:

 FF (sau ff), valoare hexazecimală ce reprezintă numărul 255 din sistemul decimal de numerație, respectiv 11111111 în sistem binar.
 FF, abreviere alternativă pentru navigatorul web „Mozilla Firefox”, (abreviere corectă: Fx)
 FF, abreviere pentru „franc francez”, (cod ISO oficial: FRF) 
 FF, abreviere pentru grupul de industrial metal „Fear Factory” din Los Angeles
 FF, abreviere pentru partidul politic „Fianna Fáil” din Republica Irlanda
 FF, abreviere pentru revista franceză de fotbal „France Football”
 FF, abreviere pentru serialul de desene animate „Fantastic Four”
 FF, abreviere pentru trupa americană de rock alternativ „Foo Fighters” din Seattle
 FF, cod pentru orașul francez „Fort-de-France” din Caraibe
 ff, cod pentru limba peul (ISO 639)
Vezi și
 FF Jaro, club de fotbal finlandez
 Viborg FF, club de fotbal danez
 Åtvidabergs FF, club sportiv suedez
 Falkenbergs FF, club sportiv suedez
 Göteborgs FF, club sportiv suedez
 Kalmar FF, club sportiv suedez 
 Malmö FF, club sportiv suedez
 Trelleborgs FF, club sportiv suedez